Enrique Romero puede referirse a:

 Enrique Romero Jiménez (1840-1880), cura y revolucionario español;
 Enrique Fernández Romero (1971–), futbolista español;
 Enrique Romero de Torres (1872–1956), pintor español.